Nebo (canção de Anastasiya Petrik)
Nebo (canção de Nina Badrić)
Nebo (filho de Marduque) - na mitologia babilônica
Flerts Nebó - médico e escritor brasileiro

Localidades 
Nebo (Bíblia)

Nebo (Kentucky)
Nebo (Illinois)
Nebo Center

Outros 
Tabuleta de Nebo-Sarsequim

Desambiguação